Aepli ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Otto Aepli (1816–1897), Schweizer Politiker und Jurist
 Kurt Aepli (1914–2002), Schweizer Silberschmied, Schmuck- und Gerätegestalter sowie Berufspädagoge

Siehe auch:
 Aeppli
 Aebli